Иона Одесский может означать:

 Атаманский, Иона Моисеевич (1855—1924) — протоиерей РПЦ, православный святой, чудотворец, праведный.
 Иона (Игнатенко) (1925—2012) — схиархимандрит УПЦ, духовник Одесского Успенского мужского монастыря.